

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Murfreesboro – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
 Murfreesboro – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hertford
 Murfreesboro – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Rutherford

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Murfreesboro (ang. Murfreesboro Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hertford

Zobacz też 
 I bitwa pod Murfreesboro – bitwa podczas wojny secesyjnej (13 lipca 1862) na terenie hrabstwa Rutherford w stanie Tennessee
 II bitwa pod Murfreesboro (lub bitwa nad Stones River) – bitwa podczas wojny secesyjnej (31 grudnia 1862) na terenie hrabstwa Rutherford w stanie Tennessee
 III bitwa pod Murfreesboro – bitwa podczas wojny secesyjnej (5-7 grudnia 1864) na terenie hrabstwa Rutherford w stanie Tennessee